Ténarèze, voie de transhumance entre Bordeaux et l'océan Atlantique et les Pyrénées centrales.
 Ténarèze ou Condomois, ancienne province de Gascogne.
 Ténarèze, nom d'un quartier de Lavardac à l'ouest d'Agen.
 Ténarèze, groupe de musique traditionnelle gasconne.
 Ténarèze viticole, une des trois zones de production de l'armagnac. Sous cette acceptation viticole, la Ténarèze est plus étendue, cernant le Bas-Armagnac par l'est. Elle inclut les villes de Nérac, Vic-Fezensac et Aignan. Elle possède des sols argilo-calcaires dont le produit est corsé et se montre apte au vieillissement.

Notes et références 

Homonymie de toponyme